Os estados de oxidação mais comuns do ferro são +2 e +3. Os óxidos de ferro que correspondem a estes estados são, respectivamente:

Óxido de ferro (II) (FeO)
Óxido de ferro (III) (Fe2O3)

Outros óxidos de ferro:
Óxido de ferro (II,III) (Fe3O4) — óxido misto também encontrado na natureza

Ver também
Hematita — mineral constituído por Óxido de ferro (III)

Compostos de ferro
Óxidos

de:Eisen#Oxide